Disconnect (« déconnecter » en français) peut désigner :

Informatique 
 Disconnect, une extension libre pour navigateur web chargée d'afficher et de bloquer les trackers des pages web

Cinéma 
 Disconnect, un film américain réalisé par Henry Alex Rubin en 2012